Devanagari is een Unicode-blok dat tekens bevat voor een aantal schriften, waaronder Hindi, Marathi, Bodo, Maithili, Sindhi, Nepali en Sanskriet . De codepuntenreeks U+0900 - U+0954 vindt zijn wortels in de karakterreeks A0-F4 uit de ISCII-standaard uit 1988. De Bengali, Gurmukhi, Gujarati, Oriya, Tamil, Telugu, Kannada en Malayalam Unicodeblokken zijn eveneens op een zelfde manier allemaal gebaseerd op hun ISCII-coderingen. De meeste tekens (op een paar algemene tekens na) komen uit het devanagari schriftsysteem.

Unicodeblok 

Indisch schrift
Unicodeblok